MEGA Park (Ме́га Парк) — крупный торгово-развлекательный центр в Алма-Ате (Казахстан)

История 
Торжественное открытие MEGA Park состоялось 30 августа 2014 года. На открытии присутствовал президент Astana Group Нурлан Смагулов, аким Алма-Аты Ахметжан Есимов, председатель совета директоров Народного банка Казахстана Александр Павлов и председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова.

Появление таких торгово-развлекательных комплексов показывает, что жизненный уровень казахстанцев растет, мы переходим в более цивилизованную торговлю. Здесь созданы все условия для развлечения всех возрастов и всех слоев населения, а самое главное в социальном отношении — здесь создано 1500 новых рабочих мест.

Торговый центр MEGA Park площадью 106 226 м² расположен на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева в Алматы. Коммерческая площадь центра равна 48 179 м², а площадь подземного паркинга составляет 34 110 м². В торговом центре расположено 105 бутиков, супермаркет macrocenter площадью 3000 м², ресторанный дворик на 1000 мест, 23 кафе и ресторанов (McDonald’s, Burger King, KFC, Hardee’s, Wendy’s и др.), парк развлечений Happylon, 9-зальный кинотеатр-мультиплекс Chaplin, поддерживающий формат RealD 3D.

Возле 3-этажного торгового центра расположена парковка на 1600 автомобилей, сооружён музыкальный фонтан и планируется посадить около 700 деревьев и кустарников. Внутри MEGA Park расположено несколько произведений современного искусства: настенная живопись «Мелодия странствий» высотой 14 м и шириной 9 м казахстанского художника Марата Бекеева, 32-метровая скульптура «Три стихии» Эдуарда Казаряна и скульптура итальянца Хелидона Ксиксы «Телец». Вскоре скульптура была перенесена в Mega Alma-Ata

Посещаемость 
В среднем торговые центры MEGA в будние посещают около 25—30 тыс. человек, а в выходные и праздники число посетителей доходит до 30—40 тыс. человек. После открытия MEGA Park планируется, что ежедневно центр будут посещать более 40 тыс. человек.

За 2022 год MEGA Park посетило более 9.9 млн человек.

Примечания 

Торговые центры Алма-Аты
MEGA
2014 год в Казахстане